Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Citi Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a cseh Radek Štěpánek volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen, mivel kvalifikálta magát az egy időben zajló nyári olimpiára.

A tornagyőzelmet az ukrán Olekszandr Dolhopolov szerezte meg, a fináléban 6–7(7), 6–4, 6–1-re legyőzve a német Tommy Haast.

Kiemeltek

  Mardy Fish (elődöntő)
  '''Olekszandr Dolhopolov (győztes)
  Kevin Anderson (negyeddöntő)
  Tommy Haas ''(döntő)

<ol start="5">
  Pablo Andújar ''(első kör)
  Jérémy Chardy ''(második kör)
  Benoît Paire ''(első kör)
  Sam Querrey (elődöntő)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes
Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Michael Craig Russell (feljutott)
  Jesse Levine (feljutott)
  Michael Berrer (második kör)
 '''  Florent Serra (feljutott)

<ol start="5">
  Paul Capdeville ''(első kör)
  Marco Chiudinelli (feljutott)
<li>  Wayne Odesnik (első kör, feladta)
<li>  Tejmuraz Gabasvili (második kör)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Michael Craig Russell
 ''' Jesse Levine

<li>  Marco Chiudinelli
<li>  Florent Serra

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1